10-й чемпионат Европы по баскетболу среди женщин 1966 года впервые прошёл в румынских городах Сибиу и Клуж-Напока с 1 по 9 октября. В финальной стадии приняли участие 12 национальных сборных. На первом этапе все команды в 2-х группах определили полуфиналистов плей-офф. На втором этапе в плей-офф были разыграли медали чемпионата. Чемпионками Европы в 8-й раз стали баскетболистки сборной СССР. Впервые призёром стала сборная ГДР, завоевав бронзовые медали.

Предварительный этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Финал

Матчи за 5-8 места

Матчи за 9-12 места

Итоговое положение

Составы команд

Ссылки 
 Чемпионат Европы 1966 на сайте ФИБА-Европы
 Чемпионат Европы 1966 на сайте www.todor66.com

1966
1966 год в баскетболе
Чемпионаты Европы в 1966 году